Tavola – parte dell'arredamento
 Tavola – supporto pittorico
 Tavola – pagina di un fumetto
 Tavola – in senso religioso, termine con cui tradizionalmente viene indicato uno scritto sacro di particolare o fondamentale importanza
 Tavola – oggetto usato per praticare alcuni sport, come surf, windsurf e snowboard
 Tavola da surf
 Tavola – unità di misura, sottomultiplo della pertica
 Tavola – asse di legno
 Tavola periodica degli elementi – schema con cui sono ordinati gli elementi chimici sulla base del loro numero atomico

Geografia 
 Tavola – frazione del comune italiano di Prato, in Toscana

Persone 

 Federico Tavola – scrittore italiano
 Filippa della Tavola – amante del marchese d'Este
 Roberto Tavola – calciatore italiano

Altri progetti